WRL steht als Abkürzung für:
 War Resisters League, eine Organisation der US-amerikanischen Friedensbewegung
 Weltbund zur Rettung des Lebens, seit 1963 Weltbund zum Schutz des Lebens
 Weltrangliste
 Werl, eine Stadt in Nordrhein-Westfalen nach dem SWIFT-Code, siehe Sparkasse Werl
 Wirral, ein Verwaltungsbezirk in Großbritannien nach ISO 3166, siehe Metropolitan Borough of Wirral
 Wissenschaftliche Regionalbibliothek Lörrach
 Worland, ein Flughafen im Washakie County in den USA nach dem IATA-Code
 World, englisch für „Welt“ als Dateinamenserweiterung bei der Virtual Reality Modeling Language

Abkürzung